Digital rights management – systemy kontroli dostępu do danych w formie cyfrowej
 Direct Rendering Manager – komponent systemu wyświetlania grafiki trójwymiarowej w systemie Linux
 Digital Radio Mondiale – standard cyfrowej emisji radiofonicznej na falach długich, średnich i krótkich
 Deutsche Rennsport-Meisterschaft – niemiecka seria wyścigów samochodów turystycznych, poprzedniczka DTM